HMS Hardy può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

 HMS Hardy (1936) – cacciatorpediniere della Classe H
 HMS Hardy (R08) – cacciatorpediniere della Classe V